Genevard est un patronyme porté notamment par :

 Annie Genevard (née en 1955), femme politique française ;
 Christian Genevard (1924-1994), homme politique français.